In der Liste der Bodendenkmale in Luckau sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Luckau und ihrer Ortsteile aufgeführt. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2017. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Luckau aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Luckau
Luckau